Kollhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kollhoff (* 1946), deutscher Architekt
 Karl Kollhoff (1846–1901), deutscher Wirklicher Geheimer Kriegsrat und Abteilungschef im preußischen Kriegsministerium
 Wilhelm Kollhoff, erster offizieller Rundfunkteilnehmer in Deutschland

Kollhoff steht für:

 Kollhoff-Tower, ein Hochhaus in Berlin